Schattkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Schattkowsky (* 1953), deutsche Historikerin
 Ralph Schattkowsky (* 1953), deutscher Historiker